Als Drüsenmagen bezeichnet man bei Tieren mit zusammengesetztem Magen jenen Abschnitt, der Drüsen enthält:
 bei Wiederkäuern den Labmagen,
 bei Vögeln den Proventriculus.

Da bei Tieren mit einem einfachen einhöhligen Magen die gesamte Magenschleimhaut Drüsen enthält, kann hier der Begriff Drüsenmagen mit Magen synonym verwendet werden.

Siehe auch: